Пинилья-де-Хадраке ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 64 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары